Avegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Avegölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Avegöl (Bäckseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (2,6 ha)
Avegöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Avegöl (Forserums socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (2,9 ha)
Avegöl (Karlstorps socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Avegöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (0,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn